Goshen kan syfta på:

 Goshen, Connecticut – en town i Litchfield County i delstaten Connecticut, USA
 Goshen, Kentucky – en ort i Oldham County, Kentucky, USA
 Goshen, Massachusetts – en town i Hampshire County i delstaten Massachusetts, USA
 Goshen, New Hampshire – en town i Sullivan County i delstaten New Hampshire, USA
 Goshen, New York – en ort i Orange County, New York, USA
 Goschen (stat) – en kortlivad stat i södra Afrika 1882–1883
 Gosen, Egypten– en del av norra Egypten